Не́слунд () — распространённая шведская фамилия.

Известные носители 
 Неслунд, Бертиль (род. 1933) — шведский экономист
 Неслунд, Виктор (род. 1992) — шведский хоккеист
 Неслунд, Ингрид (род. 1934) — шведский политик
 Неслунд, Манфред (1899—1988)
 Неслунд, Маркус (род. 1973) — шведский хоккеист, трёхкратный призёр чемпионатов мира (1993, 1999, 2002)
 Неслунд, Матс (род. 1959) — шведский хоккеист, член Тройного золотого клуба
 Неслунд, Патрик (род. 1992) — шведский хоккеист
 Неслунд, Сандра (род. 1996) — шведская фристайлистка, чемпионка мира 2017 года в ски-кроссе
 Неслунд, Тотта (1945—2005) — шведский музыкант